Plurale di moda
Depeche Mode
Kernel mode
I-mode
Mode S